Разорёнов — фамилия.

 Разорёновы — русский купеческий род.

Фамилия 
 Разорёнов, Алексей Ермилович (1819—1891) — русский поэт, автор слов романса «Не брани меня, родная».
 Разорёнов, Георгий Никитич (1886—1919) — русский революционер, похороненный у Кремлёвской стены.
 Разорёнов, Игорь Анатольевич (род. 1970) — украинский тяжелоатлет, призёр Олимпийских игр (2004).
 Разорёнов, Пётр Михайлович (1912—1942) — советский футболист, (защитник и нападающий), брат Фёдора Разорёнова.
 Разорёнов, Фёдор Михайлович (1910—1941) — советский футболист, (нападающий), брат Петра Разорёнова.
 Разорёнов, Сергей Алексеевич (1909—1991) — русский советский композитор.
 Разорёнов, Юрий Иванович (род. 1963) — российский учёный, доктор технических наук, профессор.
Двойная фамилия
 Разорёнов-Никитин, Георгий Никитич (1886—1919) — русский революционер.

См. также 
 Разорённый Вакуф
 Разорёно-Семёновское